Па́ломяки () — финская фамилия. Известные носители:

 Паломяки, Саша (род. 1991) — финский фигурист.
  (1977—2010) — финский музыкант.